Gustav Adolf je jméno více osob (či alespoň součást jejich jména):
 Gustav II. Adolf – švédský král
 Gustav IV. Adolf – švédský král
 Gustav V. – švédský král
 Gustav VI. Adolf – švédský král
 Gustav Adolf Bauer – německý kancléř
 Gustav Adolf Heinze – hudební skladatel
 Gustav Adolf Jäger – majitel pletárny v Krásném Buku
 Gustav Adolf Lindner – český pedagog
 Gustav Adolf Merkel – hudební skladatel
 Gustav Adolf Obrlik – československý poslanec za Sudetoněmeckou stranu
 Gustav Adolf Procházka – český teolog
 Gustav Adolf Říčan mladší – český teolog
 Gustav Adolf Schur – německý cyklista, vítěz Závodu míru 1955
 Gustav Adolf Sjöberg – švédský sportovní střelec, účastník olympijských her 1908
 Gustav Adolf Skalský – český teolog
 Gustav Adolf von Wulffen – německý voják, nositel ocenění Pour le Mérite
 Gustav-Adolf von Zangen – německý generál pěchoty

Související články 
 Adolf Gustav Lantschner – stříbrný medailista z alpské kombinace na olympijských hrách 1936